Эмили Уикершем (; род. 26 апреля 1984) — американская актриса, в основном, известная благодаря своим ролям на телевидении. Она появилась в нескольких телешоу и фильмах, исполняя малые роли, а в 2013 году получила регулярную роль в сериале CBS «Морская полиция: Спецотдел», где играет нового основного женского персонажа. Ранее она появилась в сериале «Клан Сопрано», а также сыграла роли второго плана в фильмах «Я — четвёртый» и «Игра на выживание».

Ранние годы 
Имеет австрийские и шведские корни. Родилась в Канзасе, но выросла в Мамаронеке, Нью-Йорк. Посещала колледж Muhlenberg в течение двух лет, прежде чем прекратила обучение.

Личная жизнь 
Уикершем вышла замуж за музыканта Блейка Хэнли 23 ноября 2010 года на острове Литл Палм Айленд (Флорида-Кис). В декабре 2018 года пара развелась.

Состоит в отношениях с актером Джеймсом Бэджем Дэйлом. 30 декабря 2021 года у пары родился сын Кассиас Уикершем Дэйл.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Мамаронекской средней школы